Priocnemis pseudopogonia  — вид дорожных ос рода Priocnemis (Pompilidae).

Распространение 
Встречается на Дальнем Востоке. Россия: Приморский  край (в том числе, заповедник Кедровая Падь), Хабаровский  край, Бурятия, Республика Корея.

Описание 
Длина тела самцов 4,8—5,5 мм, самок — 5,5—10,0 мм. Основная окраска тела чёрная (иногда бока первого сегмента брюшка ржаво-красные). Лёт отмечен в мае, июне. Предположительно, как и другие виды своего рода охотятся на пауков. Вид был впервые описан в 1930 году советским гименоптерологом Всеволодом Владимировичем Гуссаковским (1904-1948; Зоологический музей МГУ, Москва).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Priocnemis
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1930 году
Эндемики Дальнего Востока